Пара Йонас Бьоркман / Максим Мирный — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Ксавье Малисс и Оливье Рохус — защищали свой титул, но уступили в третьем раунде.

Посев 

  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Полуфинал)
 ''' Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Титул)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Махеш Бхупати /  Тодд Вудбридж (Первый раунд)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Первый раунд)
  Леандер Паес /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (Второй раунд)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли ''(Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Симон Аспелин /  Тодд Перри ''(Третий раунд)
  Леош Фридль /  Франтишек Чермак ''(Третий раунд)
  Павел Визнер /  Цирил Сук ''(Второй раунд)
  Мартин Дамм /  Мариано Худ ''(Четвертьфинал)
  Ксавье Малисс /  Оливье Рохус ''(Третий раунд)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих ''(Отказ)
  Мартин Родригес /  Гастон Этлис ''(Второй раунд)
  Ив Аллегро /  Михаэль Кольманн ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые